Gracias a la vida (исп. — «Спасибо жизни») — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, выпущенный в 1974 году на испанском языке в стиле латино.

Об альбоме 
Песни этого альбома исполняются на испанском языке, одна — на каталонском.

Баэз говорила об альбоме как о «послании надежды чилийским людям, страдающим от режима Аугуста Пиночета» Баэз известна своей критикой внешней политики США в Латинской Америке. К песням альбома относятся в том числе «Te Recuerdo Amanda», написанная Виктором Хара (которого пытали и убили после военного переворота 1973 года) и заглавная «Gracias a la Vida» Виолетты Парры.

Альбом имел умеренный успех в США, зато в странах Латинской Америки имел огромный.

Список композиций 
Аранжировка песен — Джоан Баэз (1-3, 6, 9, 14); Том Скотт (струнные)

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал, акустическая гитара, классическая гитара
 Tommy Tedesco — соло-гитара
 Jim Hughart — контрабас
 Edgar Lustgarten — виолончель
 Lalo Lindgron — арфа
 Milt Holland — перкуссия
 Tom Scott — флейта
 Mariachi Uclatlán — аккомпанирующий ансамбль (4, 8)
 Джони Митчелл — вокальная импровизация (7)
 Jackie Ward Singers, Sally Stevens, Andrea Willis — бэк-вокал (12)

Ссылки 
 Gracias a la vida на официальном сайте
 Gracias a la vida  на Discogs
 Gracias a la vida на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы на испанском языке
Альбомы A&M Records